Флаг муниципального образования «Железного́рск-Или́мское городское поселение» Нижнеилимского района Иркутской области Российской Федерации  — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 января 2012 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7563.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две равные вертикальные полосы жёлтого и зелёного цвета. В середине полотнища вписанная ель переменных цветов стоящей на чёрном холме (с плоским верхом) высотой 1/5 ширины полотнища и шириной по нижнему краю полотнища равной 1/2 длины полотнища, на котором стоит белый лось (поверх всего). В верхнем правом углу — белая восьмиконечная звезда».

Обоснование символики 
Флаг Железногорск-Илимского городского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Город Железногорск-Илимский находится в живописной местности на западном склоне горы, покрытой смешанным лесом. Улицы города расположены на горном склоне с учётом рельефа местности, амфитеатром спускаются к реке Рассохе и Кузнецовскому ручью. В 30-х годах XX века в Нижнеилимском районе были проведены первые детальные геологоразведочные и геофизические работы на Коршуновском железорудном месторождении. Город продолжает сохранять северную экзотику, внесённую в него первопроходцами. Всё это нашло отражение во флаге города. Символика флага Железногорск-Илимского городского поселения многозначна:

— фигура лося символизирует северную природу и богатую фауну здешних мест, красота которых сочетается с промышленными нуждами страны. Лось — символ силы, непокорности, неудержимой страсти и напора;

— чёрное основание, на котором стоит лось — символизирует богатые подземные ископаемые, найденные на территории вокруг городского поселения (в том числе Коршуновское месторождение);

— фигура ели переменных цветов — символ сибирских лесов, богатых древесиной и дикоросами. Очертания веток ели — аллегория расположения улиц города на склонах горы.

— восьмиконечная звезда — символ первооткрывателей, символ путеводности, преодоления, символ удачи и возрождения;

— цветовое сочетание флага (золото и зелень) символизирует единство природы (зелень) и человека (золото).

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением лося
Флаги с изображением ели
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд